Brady se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allen R. Brady
 Beryl Ledsam Brady
 George Stewardson Brady